You don't mess around with Jim (album), een studioalbum van Jim Croce
You don't mess around with Jim (single), de debuutsingle van Jim Croce